Еubeja je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Središnja Grčka.

Zemljopis 
Prefektura obuhvaća Eubeju (drugi najveći grčki egejski otok), dvije općine na kopnu (Anthidona i Avlida), te nekoliko otoka i otočića od kojih vrijedi istaknuti Skiros (sjeveroistočno od središta otoka) te Megalos Petalios (tik do jugozapadnog ruba otoka). 

Površina prefekture je 4.167,449 km², od čega na otok Eubeju otpada 3,684.848 km².

Stanovništvo 
Po popisu iz 2001., prefektura je brojila 215.136 stanovnika, od čega 198.130 na otoku Eubeji.

Općine i zajednice 

Napomena: Općine Anthidona i Avlida su na kopnu uz sjeveroistočnu granicu prefekture Beocije. Skiros je udaljeni otok sjeveroistočno od Eubeje.

Pokrajine 
 Pokrajina Chalkida - Chalkida
 Pokrajina Istiaia - Istiaia
 Pokrajina Karystos - Karystos
Napomena: Pokrajine nemaju više nikakav pravni značaj u Grčkoj.

Vanjske poveznice 
 www.naevias.gr

Eubeja